

Топоніми 
 Ена — річка у Франції.
 Ена — департамент у Франції, названий за однойменною річкою.
 Ена — місто в Японії, у префектурі Ґіфу.
 Ена — повіт в Японії, у префектурі Ґіфу.
 Ена — гора в Японії, на межі префектур Ґіфу та Наґано.